pulvinar – termin oznaczający u starożytnych Rzymian rytualną poduszkę albo paradną lożę cesarską
 pulvinar – część mózgu obejmująca część wzgórza międzymózgowia i odpowiadająca za wstępne bodźce zmysłowe

Strony ujednoznaczniające